Maccabi est le nom porté par de nombreuses organisations israéliennes ou juives en référence aux Maccabées.

C'est aussi un quartier de la ville israélienne de Haïfa.

Clubs sportifs 
 Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)
 Maccabi Tel-Aviv (football)
 Maccabi Petah-Tikvah
 Maccabi Haïfa
 Maccabi Netanya
 Maccabi Ironi Ramat Gan
 Maccabi Herzliya
 Maccabi Rishon LeZion (basket-ball)

Autres 
 mutualité israélienne maccabi
 bière israélienne Maccabi
 Maccabiades